Sankt Markus kyrka kan syfta på:

Sankt Markus kyrka, Aalborg – en kyrka i Aalborg, Danmark
Sankt Markus kyrka, Belgrad – en kyrka i Belgrad, Serbien
Sankt Markus kyrka, Skövde – en kyrka i Skövde
Sankt Markus kyrka, Zagreb – en kyrka i Zagreb, Kroatien

Se även
Markuskyrkan